Frye steht für:

 Frye (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

geographische Objekte:
 Frye (Florida), Ort im Hillsborough County, Florida, Vereinigte Staaten
 Frye (Maine), Ort in Roxbury (Maine), Oxford County, Maine, Vereinigte Staaten
 Frye (Pennsylvania), Ort im Carroll Township, Washington County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Frye Island, Insel im Sebago Lake, Cumberland County, Maine, Vereinigten Staaten (mit gleichnamiger Gemeinde)
 Frye Lake – mehrere Seen

Siehe auch:
 Fryeburg
 Frye-Standard
 Fry
 Frey